Hovenier, iemand die beroepshalve tuinen onderhoudt

 Personen
 Gijs Tuinman – Nederlands militair
 Peter Tuinman – Nederlands acteur
 Vrouwkje Tuinman – Nederlands schrijfster

 Personages
 Dennis Tuinman – alias van Dennis Alberts, een personage uit Goede Tijden, Slechte Tijden
 Frodo en Holfast Tuinman – hobbits; zoon en kleinzoon van Sam Gewissies uit In de ban van de Ring, erfgenamen van de Hobbitstee